Miaow – gruppo musicale britannico
Miaow – album dei The Beautiful South del 1994